Melodica peut désigner :
 mélodica, un instrument de musique à vent, plus précisément à anche libre ;
 Melodica, un EP de Blackalicious, sorti en 1994 ;
 Melodica, une œuvre du compositeur américain Steve Reich écrite le  pour bande magnétique.

Homonymie de titre